Desmapsamma är ett släkte av svampdjur. Desmapsamma ingår i familjen Desmacididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Desmapsamma